Łukaszczyk ist der Familienname von:

 Maciej Łukaszczyk (1934–2014), polnischer Pianist
 Stanisław Łukaszczyk (* 1944), polnischer Sportler